Termenul „romani” se poate referi la:
 romani, cetățeni ai Imperiului Roman;
 romani, locuitori ai orașului modern Roma, din Italia;
 rromani, limba rromanes sau rromă, (o limbă din ramura indo-ariană a limbilor indo-europene vorbită de rromi);
 Epistola lui Pavel către romani, numită și, simplu, „Romani”; 
 romano-germani, cetățeni ai Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germană.

Vezi și 
 Limbi romanice
 Romanistică
 Roman

Legături externe